Дмитрий Иринархович Захаров (ум. в 1888) — русский художник, академик Императорской Академии художеств.

Биография 
25 сентября 1850 года совет Императорской Академии художеств рассматривал представленную вольноприходящим учеником данного учебного заведения Дмитрием Иринарховичем Захаровым картину «с изображением военных групп» и признал его, «во внимание к хорошим познаниям в художестве», достойным звания неклассного художника. Картина эта была выставлена на академической выставке 1850 года и удостоилась ряда лестных отзывов, причем рецензенты того времени подчеркивали ее реализм и высказывали пожелания; чтобы и другие художники следовали примеру Захарова.

Через 8 лет после такого удачного дебюта Д. И. Захаров представил в Академию художеств Санкт-Петербурга «написанный им для Кавказского войска образ святителя и чудотворца Николая» и просил Академию художеств, если труд его заслуживает, удостоить его звания академика. На заседании 8 марта 1858 года советом Императорской Академии художеств это звание было присуждено Захарову.

Дмитрий Иринархович Захаров умер в 1888 году.

Примечания

Литература 
 
 Петров, «Материалы к истории Академии Художеств», т. III, стр. 144, 302.

Академики Императорской Академии художеств